M95 peut désigner :

Armement 
 Barrett M95, un fusil à lunette américain ;
 Fusil Mannlicher M1895, un fusil à verrou austro-hongrois.

Sciences 
Astronomie
 M95, une galaxie spirale située dans la constellation du Lion.

Médecine
 Autres déformations du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres